Weinthal steht für folgende Ortsteile in Bayern:

 Weinthal (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting
 Weinthal (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding